Владимир Дмитриевич Верескун (6 ноября 1957, Ростов-на-Дону) — доктор технических наук, ректор Сибирского государственного университета путей сообщения (2005—2012), ректор Ростовского государственного университета путей сообщения (с 20.11.2012).

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1979 г. с отличием окончил механический факультет Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Тепловозы и тепловозное хозяйство».

В 2003 г. окончил Ростовский государственный университет путей сообщения по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 2002 г. — проректор по экономике, инвестициям и информатизации Ростовского государственного университета путей сообщения. В 2005—2012 гг. — в Сибирском государственном университете путей сообщения: первый проректор, ректор (с апреля 2005 г.).

С сентября 2012 г. назначен исполняющим обязанности ректора Ростовского государственного университета путей сообщения. 20 ноября 2012 г. избран ректором Ростовского государственного университета путей сообщения..

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Научная деятельность 
Автор более 70 научных работ.

Избранные труды

Награды 
 Знак «Почётному железнодорожнику» (1999)
 Медаль «100 лет Транссибирской магистрали» (2001)
 Именные часы от Президента ОАО «РЖД» (2006)
 медаль «Лауреат ВВЦ» — за создание лабораторного комплекса «Виртуальная железная дорога».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Преподаватели Ростовского государственного университета путей сообщения
Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Преподаватели Сибирского университета путей сообщения
Ректоры вузов России